Debs ist der Familienname folgender Personen:
 Benedikt Debs († 1515), deutscher Schulmeister und Spielleiter
 Eugene V. Debs (1855–1926), US-amerikanischer Sozialist
 Felipe El Debs (* 1985), brasilianischer Schachspieler
 Giuseppe Debs (1833–1907), Erzbischof der maronitischen Erzeparchie Beirut
 Sébastien „Ceb“ Debs (* 1992), französisch-libanesischer E-Sportler

D.E.B.S. bezeichnet:
 Spy Girls – D.E.B.S., Originaltitel des US-amerikanischen Kurzfilms aus dem Jahr 2003 und des darauf basierenden Langspielfilms aus dem Jahr 2004

Weiteres:
 Debs (Abschlussball)